Хмелевская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Митюковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Митюковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вожеги — 80 км, до центра муниципального образования Сосновицы — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Якунинская, Черновская, Окуловская.

По переписи 2002 года население — 26 человек (12 мужчин, 14 женщин). Преобладающая национальность — русские (92 %).

Примечания

Ссылки 
 Хмелевская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района